Serville steht für:
 Serville, französische Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 einen Ortsteil der niederländischen Gemeinde Onhaye

Serville ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Guillaume Audinet-Serville (1775–1858), französischer Entomologe